Барзани:

 Барзани — род лидеров Иракского Курдистана.
 Барзани, Идрис (1944?—1987) — деятель национально-освободительного движения в Иракском Курдистане.
 Барзани, Масуд (род. 1946) — курдский и иракский политический деятель.
 Барзани, Мустафа (1903—1979) — видный курдский военный и политический деятель.
 Барзани, Нечирван (род. 1966) — иракский курдский политический деятель.